Тур Бухты Цюаньчжоу () — шоссейная многодневная велогонка, с 2017 года проводящаяся в китайском округе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь. Гонка санкционирована UCI и проходит в рамках UCI Asia Tour под категорией 2.2.

Победители

Генеральная классификация

Вторичные классификации

Ссылки 
 Тур Бухты Цюаньчжоу на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Китае
Велогонки в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2017 года